Erik van Heijningen (acteur), Nederlands acteur
Erik van Heijningen (politicus), Nederlands politicus